Maria av Södermanland kan syfta på

 Maria av Pfalz (1561–1589), gift 1579 med sedermera Karl IX.
 Maria Pavlovna av Ryssland (1890–1958), gift 1908–1914 med prins Wilhelm.